La discografia del Management, gruppo musicale italiano in attività dal 2006, consiste in sei album in studio, un extended play, diciassette singoli, nove singoli promozionali e venti video musicali. Noto anche come Management del dolore post-operatorio, il gruppo è attualmente composto da Luca Romagnoli e Marco Di Nardo, rispettivamente autore dei testi e compositore delle musiche.

Album

Album in studio

Extended play

Singoli

Singoli promozionali

Video musicali

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Management